Весенний сплит NA LCS 2013 () — первая половина 1-го сезонапрофессиональной лиги стран североамериканского региона по компьютерной игре League of Legends, проходивший с 7 февраля по 29 апреля 2013 года.

Формат 
Регулярный сезон состоял из 30 матчей до единственной победы одной из двух команд ("Best of 1")
В плей-офф участвовала шестёрка лучших команд регулярки. Игры этой стадии проводились в формате до двух побед — "Best of 3" (1/4 финала, 1/2 финала, Матч за третье место) за исключением финала проводившегося до трёх ("Best of 5").

После определения статуса чемпиона 8 команд (4 худшие команды по итогам сплита против такого-же количества новичков из IPL Summer Promotion) сражались в Турнире Продвижения за четыре места в летнем сплите.

Регулярный сезон

Результаты матчей 

Начало матчей указано по Московскому времени (UTC+4:00).

Турнирная таблица

Плей-офф

Сетка

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Турнирная таблица

См. Также 
 Mid-Season Invitational
 Чемпионат мира по League of Legends
 Континентальная лига по League of Legends

Примечания 

North American League of Legends Championship Series